Тито́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Титова, Анастасия Петровна (1873—1937) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 
 Титова, Валентина Антиповна (род. 1942) — советская и российская актриса.
 Титова, Вера Алексеевна (1928—2006) — советская и российская актриса.
 Титова, Елизавета Ивановна (1780—1847) — русская писательница и переводчица.
 Титова, Ефимия Денисовна (1908—1962) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Титова, Зоя Прохоровна (1919—1995) — советская медработница, Герой Социалистического Труда.
 Титова, Инесса Валерьевна (род. 1976) — украинская футболистка.
 Титова, Клара Рудольфовна (известна под фамилией Ваболе; род. 1937) — латвийская театральная актриса и спортсменка.
 
 
 Титова, Наталья Ивановна (1709 — не ранее 1774) — русская писательница, переводчица и поэтесса. 
 Титова, Оксана Александровна (род. 1986) — российская футболистка и мини-футболистка.
  (род. 1990) — российская дзюдоистка и самбистка, чемпионка Европы по самбо в весе до 48 кг (2018).
 Титова, Тамара Николаевна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Титова, Татьяна Николаевна (род. 1965) — советская и российская спортсменка; бегунья.
 Титова, Юлия Стефановна (1919—2002) — инженер-химик-технолог, лауреат Государственной премии СССР. Топоним 
 Титова — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Титова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.